О́ппенгеймер, или Оппенхаймер () — еврейская фамилия. Известные носители:

 Оппенгеймер, Гарри Фредерик (1908—2000) — бизнесмен ЮАР, младший сын Эрнеста Оппенгеймера, президент корпорации De Beers (алмазы).
 Оппенгеймер, Зюсс (1698—1738) — немецкий финансист.
  (Джозеф, 1876—1966) — немецкий (позже британский) художник-импрессионист.
 Оппенгеймер, Ольга (1886—1941) — немецкая художница и график-экспрессионист.
 Оппенгеймер, Роберт (1904—1967) — американский физик-теоретик, научный руководитель Манхэттенского проекта.
 Оппенгеймер, Самуил (ок. 1635—1703) — банкир, придворный агент, дипломат и библиофил.
 Оппенгеймер, Стивен (род. 1947) — британский генетик, специалист по популяционной и этнической генетике.
 Оппенгеймер, Фрэнк (1912—1985) — американский физик, основатель научного музея «Эксплораториум», младший брат Роберта Оппенгеймера.
 Оппенгеймер, Франц (1864—1943) — немецкий экономист, социолог и преподаватель.
 Оппенгеймер, Эрнест (1880—1957) — предприниматель из ЮАР, первый из династии Оппенгеймеров, основатель корпораций Anglo American (золото) и De Beers (алмазы), известный филантроп.
 Оппенхаймер, Джошуа (род. 1974) — американский кинорежиссёр и писатель.
 Оппенхаймер, Максимилиан (1902—1957) — немецкий кинорежиссёр, более известный под псевдонимом Макс Офюльс.
 Оппенхаймер, Питер (род. 1963) — американский финансист, член совета директоров банка Goldman Sachs, бывший старший вице-президент и главный финансовый директор Apple Inc (2004—2014).

Другое 
 Оппенгеймер — ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.
 «Оппенгеймер» — фильм Кристофера Нолана, готовящийся к выходу в 2023 году.

См. также

Примечания